Medway River ist der Name folgender Flüsse:

 Medway River, in Nova Scotia, Kanada
 Medway River (Awatere River), auf der Südinsel von Neuseeland
 Medway River (Georgia), Tidegewässer vor Georgia, Vereinigte Staaten
 Medway River (River Leven), Nebenfluss des River Leven in Tasmanien, Australien.